Jessica May (23 de maio de 1979, Checoslováquia) é uma atriz pornográfica checa.

Jessica May é conhecida por seu papel nos filmes pornográficos Millionaire e Cleopatra. Ela trabalha em filmes de Private Media Group e Evil Angel, com os diretores Alessandro Del Mar, Antonio Adamo e Rocco Siffredi.

Prêmios
2001: FICEB Award Ninfa Award – Best Starlet – em "Perras Amaestradas"

Ligações externas 
 Jessica May in der Internet Movie Database
 FICEB Awards Winners 2001

Atores pornográficos da Chéquia